Långmossen kan syfta på:

 Långmossen, Malax – en gårdsgrupp i Övermalax i Malax
 Långmossen, Korsholm – en by i Solf i Korsholm